Цяньси (Таншань) (迁西) — уезд городского округа Таншань провинции Хэбэй (КНР).
 Цяньси (Бицзе) (黔西) — уезд городского округа Бицзе провинции Гуйчжоу (КНР).